Tenisový turnaj ATP Bank Austria-TennisTrophy 2009 se konal ve dnech 26. října až 1. listopadu ve Vídni, hlavním městě Rakouska v hale na kurtech s tvrdým povrchem. Odměny činily 574 750 EUR.

Dvouhra

Nasazení hráčů

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Čtyřhra

Nasazení hráčů

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Reference 
 Pavouk dvouhry
 Pavouk čtyřhry

Externí odkazy 
 Oficiální stránka turnaje

ATP World Tour 2009
Vienna Open
Tenis v Rakousku v roce 2009